Финал Кубка Англии по футболу 1889 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1888/89. Он стал 18-м финалом Кубка Англии, старейшего футбольного турнира в мире. В нём встретились клубы «Престон Норт Энд» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Матч прошёл на стадионе «Кеннингтон Овал» в Лондоне 30 марта 1889 года. «Престон Норт Энд» одержал победу со счётом 3:0 благодаря голам Фреда Дьюхерста, Джимми Росса и Сэма Томсона.

После этой победы «Престон Норт Энд» оформил «дубль», а также получил прозвище «» за то, что прошёл сезон в Футбольной лиге и Кубке Англии без единого поражения.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-Cupfinals.co.uk 

1889
Футбол в Англии в сезоне 1888/1889
Кубок Англии 1889
Кубок Англии 1889
Март 1889 года
1889 год в Лондоне
Футбольные соревнования в Лондоне
События 30 марта
Спорт в Великобритании в 1889 году